Сичу има више значења:

 Општина Сичу (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сичу (Сичу, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику